Лемон Гроув има више значења:
 Лемон Гроув (Флорида)
 Лемон Гроув (Калифорнија)